77. Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 27 marca-26 grudnia 2002 roku na Średniej i Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej zwyciężył Adam Małysz, srebrny medal zdobył Marcin Bachleda, a brązowy – Wojciech Skupień. Na dużym obiekcie najlepszy okazał się Małysz przed Tomaszem Pochwała i Robertem Mateją.

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni wygrał zespół KS Wisła w składzie: Adam Małysz, Grzegorz Śliwka i Tomisław Tajner.

Wyniki

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (27.03.2002r.)

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni (27.03.2002r.) 

W konkursie wzięło udział 12 zespołów.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (26.12.2002r.)

Bibliografia 
 

 

 Andrzej Więcek, Mistrzostwa Polski w Narciarstwie klasycznym i alpejskim 1920-2013, Zamość 2014, s.98.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
2002 w sportach zimowych
2002 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem